Пейдж Хейли (, род. 10 мая 1966, Окленд, штат Калифорния) — американский музыкант и продюсер.

Родился в Окленде, Калифорния, вырос в Аламеде. Пейдж близко дружит с Джеем Гордоном, другим участником Orgy. До Orgy Пейдж Хейли зарабатывал на жизнь покраской домов и игрой в местных группах. Хейли получил «Диплом Звукового Инженеринга» () и является основателем компании Splizaz Music.

Музыкальные проекты

Прошлые 
 Erotic Dolls
 Ringer

Текущие 
 Drug For Joy
В настоящее время, Хейли преимущественно занят в своем сайд-проекте, Drug For Joy. Помимо исполнения в группе обязанностей вокалиста, он также играет на «биолончели» (), гибриде виолончели и бас-гитары.

 Orgy
Несмотря на то, что Orgy считается действующей группой, в настоящее время все её участники заняты своими индивидуальными сайд-проектами. По словам Хейли, он по-прежнему является частью группы, и как стало известно из источников, Orgy закончили работу над пятью новыми треками для следующего альбома группы.

 Dowry Death
В начале 2008 Пейдж объявил, что он присоединился к ещё одному сайд-проекту. Первую песню группы можно услышать на их странице MySpace.

Примечания

Ссылки 
 

Orgy